USS President (1800)
USS President (1812)